Il doppio  del Valencia Open 500 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.
Alexander Peya e Bruno Soares erano i detentori del titolo e sono riusciti a difenderlo superando in finale i gemelli Mike e Bob Bryan per 7-63, 61-7, [13-11].

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (campioni)

  Marcel Granollers /  Marc López (primo turno)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Valencia Open 500 2013
ATP World Tour 2013